ML peut faire référence à :
 Meta Langage, un langage de programmation ;
 Mercedes-Benz ML, un VUS de luxe ;
 Machine Learning, l'apprentissage automatique en intelligence artificielle
 mailing list, « liste de diffusion » en français ;
 Marxisme-léninisme, une idéologie inspirée de la pensée de Lénine ;
 1050, en chiffres romains ;
 Mali, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 des codes pays ;
 Melilla, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole ;
 Mentions Légales ;
 Masque laryngé.

Métrologie 

Ml, ML ou Mℓ est le symbole du mégalitre, unité de mesure de volume.
ml, mL ou mℓ est le symbole du millilitre, unité de mesure de volume.

ml peut faire référence à :
 mètre linéaire, unité de longueur dans une direction utile
 est un code 
 pour le Mali selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ml.
 pour le Malayalam, selon la norme ISO 639-1 des codes de langues.